Харламов Валерій Борисович (1948—1981) — радянський хокеїст.
 Харламов Віктор Георгійович — народний депутат України.
 Харламов Віктор Олександрович 1946—1996) — український археолог.
 Харламов Олександр Валерійович (1975) — російський хокеїст, син Валерія Харламова.
 Харламов Павло Васильович (1924—2001) — учений.

Див. також 
 Харламов Трофі — приз, який вручається газетою «Радянський спорт» найкращому російському легіонеру Національної хокейної ліги.